Quintus Minucius Thermus ist der Name folgender Personen:

 Quintus Minucius Thermus (Konsul 193 v. Chr.) († 188 v. Chr.), römischer Politiker
 Quintus Minucius Thermus (Proprätor) (um 105 v. Chr.–35 v. Chr.), römischer Politiker, Volkstribun 62 v. Chr.